Le tournoi de tennis de Washington est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie International, se dispute du  au .

Svetlana Kuznetsova remporte le simple dames. En finale, elle bat Kurumi Nara, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Shuko Aoyama et Gabriela Dabrowski.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Les deux premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Washington (ATP 2014)
 Tournoi de tennis de Washington
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Washington
Tennis aux États-Unis en 2014
Tennis en juillet 2014
Tennis en août 2014
Sport aux États-Unis en juillet 2014
Sport aux États-Unis en août 2014